

Antropologia 
Aku – gruppo etnico che vive fra Gambia e Sierra Leone

Codici 
 AKU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aksu (Cina)

Altro 
Aku – personaggio de La città incantata (2001) di Miyazaki